Dit is de wereldranglijst van september 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 september 2008.

Mannen 09